Ungava peut faire référence à:
 La péninsule d'Ungava, dans le Nord-du-Québec.
 Ungava, circonscription électorale provinciale du Québec
 Le district de l'Ungava des Territoires du Nord-Ouest, 1895-1912.
 La baie d'Ungava du Nunavik, Québec

Homonymie de toponyme